Nicolás Rodríguez is de naam van verschillende personen:
 Nicolás Rodríguez Peña, Argentijns politicus
 Nicolás Rodríguez Carrasco, Mexicaans fascist
 Nicolás Rodríguez (acteur)
 Nicolás Rodríguez (zeiler), Spaans zeiler